Латински съюз може да се отнася за:

 Латинският съюз е международна организация обединяваща страните в които се говорят романски езици;
 Латински съюз, конфедерация от около 30 държави и племена в областта Лациум край Древния Рим;
 Латински валутен съюз (1865—1927), организация създадена с цел унификация на единна европейска валута - виж евро.